Family Ties est le titre original de la série télévisée américaine Sacrée Famille, créée par Gary David Goldberg en 1982.
 Family Ties (Kao shi yi jia qin) est un film chinois réalisé par Agan en 2001.
 Family Ties (Gajokeui tansaeng) est un film sud-coréen réalisé par Kim Tae-Yong en 2006.